AFM Records, discogràfica alemanya.
 Alex von Falkenhausen Motorenbau, constructor alemany de cotxes.
 Microscopi de forces atòmiques (AFM, de l'anglès atomic force microscopy).
 AFM, lletres postnominals corresponents a la Medalla de la Força Aèria, condecoració de la Royal Air Force.